Борисовка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Борисовка — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Борисовка — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Борисовка — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Борисовка — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Борисовка — деревня в Столбцовском районе Минской области.
 Борисовка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.
 Борисовка — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Борисовка — село в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Борисовка — село в Хромтауском районе Актюбинской области, упразднено в 1990-е годы.
 Борисовка — село в Карабалыкском районе Костанайской области, ликвидировано в 2000-е годы.
 Борисовка — село в Успенском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2002 году.
 Борисовка — посёлок городского типа, включён в черту города Туркестана в 1958 году.

Россия 
 Алтайский край
 Борисовка — село в Егорьевском районе.
 Борисовка — село в Угловском районе.

Башкортостан
 Борисовка — деревня в Абзелиловском районе.
 Борисовка — деревня в Аургазинском районе.
 Борисовка — деревня в Стерлибашевском районе.
 Борисовка — деревня в Шаранском районе.

Белгородская область
 Борисовка — посёлок городского типа, административный центр Борисовского района.
 Борисовка — село в Волоконовском районе.
 Борисовка — хутор в Красногвардейском районе.
 Борисовка — село в Шебекинском районе.

Владимирская область
 Борисовка — деревня в Юрьев-Польском районе.

Ивановская область
 Борисовка — деревня в Палехском районе.

Калужская область
 Борисовка — деревня в Перемышльском районе.

Костромская область
 Борисовка — деревня в Красносельском районе.

Краснодарский край
 Борисовка — село в Приморском районе Новороссийска.

Курская область
 Борисовка — село в Льговском районе.
 Борисовка — деревня в Хомутовском районе.
 Борисовка — деревня в Щигровском районе.

Липецкая область
 Борисовка — село в Добровском районе.

Московская область
 Борисовка — деревня в городском округе Подольск.
 Борисовка — деревня в городском округе Шаховская.
 Борисовка — деревня в Щёлковском районе.

Нижегородская область
 Борисовка — деревня в городском округе город Бор.
 Борисовка — деревня в Воскресенском районе.
 Борисовка — село в Сергачском районе.
 Борисовка — деревня в Сеченовском районе.

Новгородская область
 Борисовка — деревня в Пестовском районе.

Омская область
 Борисовка — деревня в Нижнеомском районе.
Борисовка — деревня в Тарском районе, упразднена в 1972 году.
 Борисовка — до 1933 года название рабочего поселка Шербакуль Шербакульского района.

Оренбургская область
 Борисовка — село в Пономарёвском районе.

Орловская область
 Борисовка — деревня в Кромском районе.
 Борисовка — деревня в Свердловском районе.

Пензенская область
 Борисовка — село в Городищенском районе.
 Борисовка — до 1920 года название села Ленино в Пензенском районе.

Приморский край
 Борисовка — село в Уссурийском городском округе.

Псковская область
 Борисовка — деревня в Печорском районе.

Ростовская область
 Борисовка — хутор в Тацинском районе.

Рязанская область
 Борисовка — деревня в Александро-Невском районе.
 Борисовка — деревня в Ухоловском районе.
 Борисовка — деревня в Шацком районе.

Саратовская область
 Борисовка — село в Базарно-Карабулакском районе.

Смоленская область
 Борисовка — деревня в Дорогобужском районе, упразднена в 2001 г.
 Борисовка — деревня в Смоленском районе.

Тамбовская область
 Борисовка — село в Мордовском районе.
 Борисовка — деревня в Петровском районе .

Тверская область
 Борисовка — деревня в Селижаровском районе.
 Борисовка — деревня в Торопецком районе.

Тульская область
 Борисовка — деревня в Белёвском районе.
 Борисовка — деревня в Тёпло-Огарёвском районе.
 Борисовка — деревня в Щёкинском районе.

Тюменская область
 Борисовка — деревня в Ишимском районе.

Ульяновская область
 Борисовка — посёлок в Чердаклинском районе.

Челябинская область
 Борисовка — посёлок в Еманжелинском районе.
 Борисовка — деревня в Кунашакском районе.
 Борисовка — село в Пластовском районе.

Ярославская область
 Борисовка — посёлок в Брейтовском районе.
 Борисовка — посёлок в Мышкинском районе.
 Борисовка — посёлок в Рыбинском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Борисовка — село в Ленинском районе.
 Борисовка — исчезнувшее село в Раздольненском районе.

Украина 
 Борисовка — село в Ильинецком районе Винницкой области.
 Борисовка — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Борисовка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Борисовка — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Борисовка — село в Приморском районе Запорожской области.
 Борисовка — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Борисовка — село в Татарбунарском районе Одесской области.
 Борисовка — село в Диканьском районе Полтавской области.
 Борисовка — село в Харьковском районе Харьковской области.

Реки 
 Борисовка — река в Челябинской области, впадает в озеро Большой Сарыкуль.
 Борисовка — река в Костромской области, приток Костромы.
 Борисовка — река в Приморском крае, приток Раздольной.
 Борисовка — река в Краснодарском крае, приток Челбаса.
 Борисовка — река в Красноярском крае, приток Кеми.
 Борисовка — река в городском округе Мытищи Московской области, приток Сукромки.
 Борисовка — река в Кировской области, приток Летки.

См. также 
 Борисов
 Борисова
 Борисово
 Борисовский
 Борисовская
 Борисовское
 Гуляй-Борисовка